est la formule brute de plusieurs isomères.

 pyridoxamine , numéro CAS 
  2,4-diméthoxy-5,6-diméthyl-pyrimidine, numéro CAS 
 1,6-diisocyanatohexane, numéro CAS 
 [1,1'-bipyrrolidine]-2,2'-dione, numéro CAS